

Нелюбино — присілок, Томський район, Вологодська область
 Нелюбино — присілок, Тотемський район, Вологодська область